

Musica

Album
 Again – album delle Jewelry del 2002
 Again – album di Colder del 2003
 Again – album degli Pnau del 2003
 Again – EP di Ayumi Hamasaki del 2012
 Again – EP delle T-ara del 2013

Singoli
 Again – brano popolare del 1949 successivamente inciso da diversi artisti
 Again – singolo di Janet Jackson del 1993
 Again – singolo degli Alice in Chains del 1996
 Again – singolo di Lenny Kravitz del 2000
 Again – singolo di Faith Evans del 2005
 Again – singolo dei Flyleaf del 2009
 Again – singolo di Yui del 2009
 Again – singolo di Grandson e Zero 9:36 del 2020
 Again – singolo degli Archive del 2002
 Again – singolo di Fetty Wap del 2015

Videogiochi
 Again – videogioco per Nintendo DS del 2009